Aurensan kan syfta på:

 Aurensan, Gers, fransk kommun i departementet Gers
 Aurensan, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées